Kadi steht für
 Qādī, einen Amtsträger mit richterlichen Aufgaben im Bereich des Islam
 für einen schweizerischen Kompaniekommandanten (Kp Kdt)
 Evdokia Kadi (* 1981), zyprische Sängerin
 Oumani Kadi (1931–2013), nigrischer Politiker
 Kadi (Indien), eine Stadt in Gujarat
 Tal-Qadi, eine prähistorische Tempelanlage auf Malta

Siehe auch:
 Kadhi, Alcalde